Måneselskabet kan henvise til:

 Lunar Society - et selskab opstået i England i 1700-tallet
 Moon Society - en organisation, der arbejder for genoptagelsen af bemandede missioner til Månen